Temple steht für:
 Temple (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Temple University, Universität in Philadelphia, Vereinigte Staaten
 Temple College, College in Texas, Vereinigte Staaten
 Temple Owls, Sportmannschaft der Temple University
 Middle Temple, eine der vier englischen Anwaltskammern (Inns of Court) für Barrister in England
 Inner Temple, eine der vier englischen Anwaltskammern (Inns of Court) für Barrister in England

Temple ist der Name folgender

Orte

– im Vereinigten Königreich:
 Temple (Glasgow), Schottland
 Temple (Midlothian), Schottland

– in den Vereinigten Staaten:
 Temple (Georgia)
 Temple (Maine)
 Temple (Michigan)
 Temple (New Hampshire)
 Temple (Oklahoma)
 Temple (Pennsylvania)
 Temple (Texas)

geografischer Objekte:
 Temple-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Mount Temple, Berg in Alberta, Kanada
 Temple (Paris), ehemaliges Ordensgebiet der Templer in Paris und das in diesem Gebiet gelegene 3. Arrondissement von Paris
 Temple (Métro Paris), U-Bahn-Station in Paris
 Temple (London Underground), U-Bahn-Station in London

Unternehmen und Markennamen:
 Temple Brothers, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Temple, Markenname des US-amerikanischen ehemaligen Automobilherstellers McPherson Cycle Company

Siehe auch:
 Le Temple
 Tempel (Begriffsklärung)